Тверитин — русская фамилия.

Известные носители 
 Тверитин, Александр Петрович (1969—2003) — российский дзюдоист, бронзовый призёр чемпионата России.
 Тверитин, Иван Яковлевич (1806—1890) — российский селекционер, занимался хлебопашеством на приполярных широтах.